

Patronyme 

 Clémentine de Como (1803-1871), autrice et directrice d'écoles française,

Jean-Pierre Como (1963-), pianiste de jazz et compositeur français,
Perry Como (1912-2001), chanteur, acteur et présentateur de télévision américain,
Rossella Como (1939-1986), actrice italienne.

Toponyme 

 Como est le nom italien de la ville de Côme situé dans la région de la Lombardie ;
 Como, ville américaine située dans l'état du Colorado ;
 Como, ville américaine située dans l'état de la Caroline du Nord ;
 Como, ville américaine située dans le Mississipi ;
 Como, une ville du comté de Hopkins au Texas.